Стенина — фамилия, женский вариант фамилии :
 Стенина, Валентина Сергеевна (род. 1934) — советская конькобежка, чемпионка мира, многократный чемпион СССР. Остров Стенина — остров в Японском море около Владивостока.